Chera o Xera, municipi del País Valencià
 Chera o dinastia Txera, dinastia tàmil de l'Índia que donà nom a Kerala (Txerala)
 Chera o regne Txera, regne governat per la dinastia Chera